Выставка:

 Выставка — публичная демонстрация достижений в области экономики, науки, техники, культуры, искусства и других областях общественной жизни.
 Выставка — временное питейное заведение в Российской империи.
 Выставка — топоним или название населённых пунктов в государствах:

Белоруссия 
 Выставка — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Выставка — деревня в Приводинском городском поселении Котласского района Архангельской области.
 Выставка — деревня в Сольвычегодском городском поселении Котласского района Архангельской области.
 Выставка — деревня в Черемушском сельском поселении Котласского района Архангельской области.
 Выставка — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Выставка — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Выставка — деревня в Боровичском районе Новгородской области, Железковское сельское поселение
 Выставка — деревня в Боровичском районе Новгородской области, Сушиловское сельское поселение
 Выставка — деревня в Маловишерском районе Новгородской области
 Выставка — деревня в Мошенском районе Новгородской области
 Выставка — деревня в Холмском районе Новгородской области
 Выставка — деревня в Островском районе Псковской области, Горайская волость
 Выставка — деревня в Палкинском районе Псковской области, Васильевская волость
 Выставка — деревня в Печорском районе Псковской области, Лавровская волость
 Выставка — деревня в Порховском районе Псковской области, Верхнемостская волость
 Выставка — деревня в Псковском районе Псковской области, Карамышевская волость
 Выставка — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Выставка — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Выставка — деревня в Демидовском районе Смоленской области.